MH, Mh eller mh kan avse: 

 MH – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Marshallöarna
 MH – IATA:s kod för Malaysia Airlines
 MH – ett sätt att beskriva en hunds beteende och mentala status, se Mentalbeskrivning Hund
 .mh –  nationell toppdomän för Marshallöarna
 mh – ISO 639-2 alpha-2 koden för Marshallesiska